Osoby o nazwisku Szukalski:

 Charles Szukalski (1945-2000) – polski rzeźbiarz związany z Antwerpią
 Stanisław Szukalski (1893–1987) – polski rzeźbiarz i malarz działający w USA, twórca pseudonauki o nazwie zermatyzm
 Tomasz Szukalski (1947–2012) – polski saksofonista

Inne:
 (12259) Szukalski (1989 SZ1) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid